Мариньяк — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Мариньяк — коммуна во Франции, департамент Приморская Шаранта
 Мариньяк — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна

Персоналии 
 Мариньяк, Тьерри (род. 1958) — французский писатель, публицист и переводчик.
 Галиссар де Мариньяк, Жан Шарль (1817—1894) — швейцарский химик, член-корреспондент Парижской академии наук (1866).

См. также 
 Мариньяк-Лаклар
 Мариньяк-Лапер